Hassoun ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Hassoun (* 1997), saudi-arabischer Fußballspieler
 Ahmad Bader Eddin Hassoun (* 1949), Großmufti von Syrien, siehe  Ahmad Badr ad-Din Hassun